Helmer est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Oskar Helmer (1887-1963), typographe, syndicaliste homme politique et homme d’état autrichien ;
 Thomas Helmer (1965-), footballeur allemand ;
 Veit Helmer (1968-), réalisateur, scénariste et producteur allemand ;

Prénom 
Helmer est un prénom notamment porté par :
 Helmer Herrera-Buitrago (1951-1998) trafiquant de drogue colombien du cartel de Cali ;
 Helmer Hanssen (1870-1956), explorateur polaire norvégien.

Titre 

 Nora Helmer, téléfilm allemand réalisé par Rainer Werner Fassbinder en 1973.

Patronyme allemand